Фики (Шумен, 3. март 1995) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Is This Love}- (2016)

Видеографија

Фолклорни спотови

ТВ верзије 

Рођени 1995.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи